Эль-Редаль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 8,41 км². Население — 159 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Покровителем города считается святой Хусто и Сан Пастор.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de El Redal
 Pueblos de La Rioja
 La cerámica de Partelapeña
 El Molino de Ocón
 Pueblos de España

Муниципалитеты Риохи